Molekulska formula -{C17H22O2}- se može odnositi na:

 O-1602
 Cikutoksin
 Oenantotoksin